Hellraiser puede referirse a:
 Hellraiser, novela de Clive Barker.
 Hellraiser, una saga de películas basadas en la novela homónima.
 Hellraiser, la primera película de dicha saga.
 Hellraiser, película de 2022.
 Hellraiser, canción de Ozzy Osbourne.
 Hellraiser, canción de Motorhead y cover/versión de la canción de Ozzy Osbourne.